Obrež település Szerbiában, a Szerémségi körzetben, Pecsince községben
Obrež település Szerbiában, a Rasina körzetben, Varvarin községben